Saint-Privé – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.
 Saint-Privé – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.